Eerste Scheidsrechterlijke Uitspraak van Wenen (1938)
Tweede Scheidsrechterlijke Uitspraak van Wenen (1940)